Нонтхабури:

 Нонтхабури — провинция в центральной части Таиланда.
 Нонтхабури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.